Bolhrad (ucraniano: Болград Bolhrad; búlgaro: Болград Bolgrad; rumano: Bolgrad), a veces conocida como Bolgrad, es una pequeña ciudad en el óblast de Odesa del sudeste de Ucrania. Centro administrativo del raión homónimo.

Historia 
Bolhrad fue fundada en 1821 por colonos búlgaros bajo la dirección del General Ivan Inzov, que es "venerado" por los residentes de Bolhrad como el "Fundador de nuestra ciudad". Bolhrad formó parte del Moldavia entre 1856 a 1859, de Rumania entre 1859 a 1878 y de 1918 a 1940, y entre 1941 a 1944 antes de ser incluida en el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania y la luego independiente Ucrania. 

El distrito vecino de Bolhradsky es predominantentemente poblado por búlgaros (una cantidad del 61%). Bolhard es también habitado por una gran cantidad de búlgaros besarabios y es considerada por los locales como la capital no oficial del distrito historio de Besarabia, Budjak.

La Escuela Secundaria Georgi Sava Rakovski fue fundada en 1858 y es la escuela secundaria búlgara más antigua que existe.

Evolución demográfica

Referencias

Enlaces externos 

 Bolhrad en World Gazetteer.

Localidades del Raión de Bolhrad